Леонард Корнош () — это словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Модраской обсерватории. В период 1996 по 2001 год совместно с другими словацкими астрономами им было открыто в общей сложности 37 астероидов.

См. также 
 Адриан Галад
 Улрика Бабьякова
 Александер Правда

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Словакии
Первооткрыватели астероидов